Вілфред Бунґей  (, 24 липня 1980) — кенійський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Джерела 

Досьє на sport.references.com 

Кенійські бігуни на середні дистанції
Кенійські олімпійські чемпіони
Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні